Antoine Laprise (? –), acteur, marionnettiste et réalisateur québécois ;
Benoît Laprise (1932 –),  homme politique canadien ;
Chad Laprise (1986 –), artiste martial mixte professionnel canadien ;
Éliot Laprise (? –), comédien et cinéaste québécois ;
Gérard Laprise (1925 – 2000), charpentier, menuisier et homme politique fédéral du Québec ;
Normand Laprise (1961 –), chef cuisinier et auteur québécois ;
Philippe Laprise (1976 –), humoriste québécois ; 
Pierre-Luc Laprise (1982 –), joueur professionnel de hockey sur glace canadien.

Patronyme québécois